Николайчу́к — фамилия и образованные от неё топонимы.

Фамилия 
 Николайчук, Борис Мартынович (1924—1945) — командир расчета взвода противотанковых орудий.
 Николайчук, Виталий Иванович (род. 1951) — советский и украинский биолог.
 Николайчук, Иван Маркович (1884—1942) — учитель, эсер, член Украинской центральной Рады и Всероссийского учредительного собрания.
 Николайчук, Матвей Михайлович (род. 1974) — украинский футболист.
 Николайчук, Николай Алексеевич (род. 1960) — глава администрации Томска (2007—2013).
 Николайчук, Ольга Петровна (род. 1969) — советская и украинская самбистка, дзюдоистка, тренер.

Топонимы 
 Николайчук — село в Холмском городском округе (Сахалинская область).
 Николайчук — тупиковый остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.